Вальденбург () — округ у Швейцарії в кантоні Базель-Ланд.
Адміністративний центр — Вальденбург.

Громади

Примітки 

Округи кантону Базель-Ланд